izvor, studenac, mjesto gdje izvire voda
 Vrela (časopis), časopis ogranka Matice hrvatske iz Daruvara

Naselja:
 BiH: 
 Vrela (Tešanj, BiH), naselje u općini Tešanj
 Vrela (Visoko, BiH), naselje u općini Visoko
 Vrela (Zvornik, BiH), naselje u općini Zvornik
 Vidakovići, ranije Vidakovići Vrela, naselje u općini Šekovići, Republika Srpska, BiH

Crna Gora:
 Vrela (Cetinje, Crna Gora), naselje u općini Cetinje
 Vrela (Žabljak, Crna Gora), naselje u općini Žabljak